Die Liste der Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 1998/99 enthält alle Spieler, die in der schwedischen Elitserien im Schach 1998/99 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die SS Luleå kam mit 9 Spielern aus, die meisten Spieler setzte Linköpings ASS ein, nämlich 15. Insgesamt kamen 146 Spieler zum Einsatz, von denen 39 alle Partien spielten.

Punktbester Spieler der Saison war Evgeny Agrest (Sollentuna SK) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Bengt Sjödin (Södra SASS). Auf 8 Punkte aus 11 Partien brachte es Emil Hermansson (SS Luleå). Mit Mikael Jonsson, Peter Heine Nielsen (beide SK Rockaden Stockholm), Svetlana Agrest, Yury Shulman, Viesturs Meijers (alle Sollentuna SK), Lars Månsson (Limhamns SK), Ove Nilsson (SK Passanten), Rizo Pepic (Schack 08 Norrköping) und Steffen Lamm (Farsta SK) erzielten neun Spieler 100 %, allerdings spielten diese (abgesehen von Jonsson, der viermal eingesetzt wurde) jeweils nur eine Partie.

Ältester Spieler der Saison war der beim Eksjö SK spielende Håkan Åkvist (* 1941), jüngster Spieler der beim SK Kamraterna Göteborg spielende Amir Mohammadi (* 1985).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1998; BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, DEN = Dänemark, ESP = Spanien, FIN = Finnland, GER = Deutschland, KAZ = Kasachstan, LAT = Lettland, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Farsta SK

Schack 08

Eksjö SK

Schacksällskapet Manhem

Schacksällskapet Luleå

SK Kamraterna

SK Passanten

Limhamns SK

Södra SASS

Linköpings ASS

SK Rockaden Stockholm

Sollentuna SK

Anmerkungen 
 Die Elitserien 1998/99 wurde nicht elo-gewertet, so dass die Angaben über Elo-Leistungen und Normen rein informativen Charakter haben.
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Endstand der Elitserien Allsvenskan 1998/99 (PDF; 5,6 MB) auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)
 Partien der Elitserien 1998/99 bei 365chess.com (englisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1998
Schach 1999